Liggett est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Hunter Liggett (1857-1935), officier senior de l'armée des États-Unis
 (1829-1912), avocat et officier confédéré
 (1875-1946), magnat de la pharmacologie américain
 (1930-2017), sculpteur folk américain
 (1944-2020), mathématicien et professeur américain
Phil Liggett (né en 1943), commentateur et journaliste anglais
 (1886-1935), journaliste américain

Toponyme

, communauté de l'Indiana
, communauté du Colorado
, réservoir de l'Ohio

Autre
Liggett Ducat, marque de cigarettes

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme